

Itália 
 Castelfranco Emilia — comuna da Emília Romagna
 Castelfranco Veneto — comuna do Vêneto
 Castelfranco di Sotto — comuna da Toscana
 Castelfranco in Miscano — comuna da Campânia
 Castelfranco di Sopra — comuna da Toscana

Desambiguações de topônimos